Lycia prodromaria är en fjärilsart som beskrevs av Lang 1789. Lycia prodromaria ingår i släktet Lycia och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
prodromaria